Onderdistrict in Indonesië
 Sidoharjo (Sragen), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de Indonesische provincie Midden-Java
 Sidoharjo (Wonogiri), een onderdistrict van het regentschap Wonogiri in de Indonesische provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Sidoharjo (Air Gegas), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Air Salek), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Doro), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Wedarijaksa), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Guntur), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Jati Agung), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Kelumbayan Barat), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Pati), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Polanharjo), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Pringsewu), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Pulung), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Purwodadi), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Tanjunganom), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Tepus), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidoharjo (Tugu Mulyo), een bestuurslaag in Indonesië